L'édition 2008 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 20 au , sur Dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Andy Murray remporte l'épreuve de simple, Travis Parrott et Filip Polášek celle de double.

Lauréats 
Le tenant du titre Andy Murray, remporte son  en simple en battant en finale Andrey Golubev. Il s'agit de son  et dernier titre de la saison.

En double, Travis Parrott et Filip Polášek remporte leur  ensemble en battant en finale Rohan Bopanna et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2008
Sport en Russie en 2008
Tennis en octobre 2008